Parasacco – frazione del comune di Ferrara
 Parasacco – frazione del comune di Melfi